Stenmark är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Stenmark
 Bertil Stenmark (1912–1989), konstnär
 David Stenmarck (född 1974), låtskrivare/musikproducent
 Edvin Stenmarck (1891–1964), jurist
 Gustaf Stenmarck (1886–1969), jurist
 Ingemar Stenmark (född 1956), alpin skidåkare
 Ingrid Stenmarck (1917–2011), simmare
 Jan Stenmark (född 1949), serietecknare
 Johan Stenmark (född 1999), fotbollsspelare
 Martin Stenmarck (1972), sångare/artist
 Per Stenmarck (1951–2013), politiker
 Rigmor Stenmark (född 1940), centerpartistisk riksdagsledamot

Övrigt 
 11004 Stenmark, en asteroid

Svenska efternamn